Simão de Vasconcelos pode se referir a:
 Frei Simão de Vasconcelos (1788-1832);
 Padre Simão de Vasconcelos, um dos primeiros historiadores da América Portuguesa.